Душители:
 Душители — русское название индийской секты тугов  (убийц культа богини Кали).
 «Душители» — фильм о секте душителей-тугов.
 «Душители из Бомбея» — фильм о секте душителей-тугов.
 Растения-душители — в биологии растения-паразиты, которые по мере своего роста уничтожают растение-хозяина.

См. также 
 Душильщики — другое название секты тюкальщиков.